A 2022-es Northern Ireland Open (hivatalosan a 2022 BetVictor Northern Ireland Open) egy profi snookertorna volt, amelyet 2022. október 16. és 23. között rendeztek a belfasti Waterfront Hallban. A World Snooker Tour szervezésében ez volt a 2022–2023-as szezon negyedik pontszerző versenye. Az első torna a Home Nations Seriesben a Scottish Open, az English Open és a Welsh Open előtt. Ez volt a hetedik alkalommal megrendezett Northern Ireland Open. A tornát Magyarországon az Eurosport közvetítette.

Mark Allen volt a címvédő, aki az előző év döntőjében 9–8-ra legyőzte John Higginst. Sikeresen megvédte címét, a döntőben nyolc egymást követő frame-et nyert, és 9–4-re legyőzte Zhou Yuelongot. A győzelem révén Allen pályafutása hetedik pontszerző győzelmét szerezte meg.

Díjazás 
A torna összdíjazása  font volt, ebből a győztes  fontot kapott. Az esemény a harmadik a BetVictor Series nyolc eseménye közül, mindegyiket a BetVictor sportfogadási vállalat szponzorálta. Az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesültek:

 Győztes: 80 000 £
 Döntős: 35 000 £
 Elődöntős: 17 500 £
 Negyeddöntős: 11 000 £

 Legjobb 16 közé jutásért: 7500 £
 Legjobb 32 közé jutásért: 4500 £
 Legjobb 64 közé jutásért: 3000 £
 Legmagasabb break: 5000 £

 Összesen: 427 000 £

Ágrajz 
A torna fő szakaszának sorsolása alább látható. A félkövérrel szedett játékosok a mérkőzések győzteseit jelölik.

Felső ág

Alsó ág

Döntő

Kvalifikáció 
A versenyre való kvalifikáció 2022. augusztus 23. és 28. között zajlott a wigani Robin Park Leisure Centre-ben, Angliában. Minden mérkőzés 4 nyert frame-ig tartott. Egyes selejtező-mérkőzéseket a főtornán játszottak le.

Előselejtező
(A) Joel Connolly  0–4  Robbie McGuigan (A)

Selejtezők

Százas breakek

Versenyszakasz
A tornán összesen 69 százas breaket löktek.

Kvalifikációs szakasz 

A selejtezőn összesen 15 százas breaket löktek.

Jegyzetek 

Sznúker az Egyesült Királyságban
2022 a snookerben